Calendari: El mes de desembre (a l'Alguer).
 Religió: La festivitat tradicional del Nadal.
 Literatura: Premi Nadal de novel·la.
 Esports: Copa Nadal de natació.
 Onomàstica:
Nom:
Nadal: nom propi d'home.
Cognom:
 Miquel Àngel Nadal Homar Ex-jugador de futbol mallorquí.
 Rafael Nadal Parera. Tenista mallorquí.
 Joaquim Nadal. Polític del Partit dels Socialistes de Catalunya.
 Manel Nadal dirigent del Partit dels Socialistes de Catalunya.
 Miquel Nadal i Buades, polític mallorquí.
 Joan Miquel Nadal i Malé, alcalde de Tarragona.
 Josep Maria Nadal i Farreras, antic rector de la Universitat de Girona.
 Miquel Nadal (pintor), pintor valencià del .
 Toni Nadal i Segura, meteoròleg cerverí.